Gminy w USA:
 Sappa (ang. Sappa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Sappa (ang. Sappa Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan